Stadtfriedhof St. Peter steht für folgende Friedhöfe in der Landeshauptstadt Graz, Steiermark:

 Evangelischer Stadtfriedhof St. Peter
 Katholischer Stadtfriedhof St. Peter